John Boone est un nom pouvant désigner:

 (1817-1864), homme politique américain de l'Oregon
John H. Boone (1848-1884), homme politique de la Colonie de Terre-Neuve
John William Boone (1864-1927), compositeur et pianiste américain

Voir aussi

Boone, John